Chiesa di Santa Maria Assunta e San Rocco a Berlinghetto, frazione di Berlingo
 Chiesa di Santa Maria Assunta e San Rocco a Casciana, frazione di Casola in Lunigiana
 Chiesa di Santa Maria Assunta e San Rocco a Filago